een stad in Andhra Pradesh, zie Nellore (India)
 het omliggende district, zie Nellore (district)
 een Brits vrachtschip, in 1944 tot zinken gebracht, zie Nellore (schip, 1913)
 een runderras, zie Nelore